Institut Federal per a les Geociències i els Recursos Naturals (del seu nom en alemany Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe), agència assessora en temes geològics del govern d'Alemanya
 Boy Genius Report, lloc web en anglès especialitzat en temes de tecnologia
 BGR també és el codi ISO 3166-1 de Bulgària